Ватиканские соборы — вселенские соборы Римско-католической церкви, проходившие в Ватикане.
 Первый Ватиканский собор (1869—1870) провозгласил догмат о непогрешимости папы в вопросах веры и морали; подтвердил его верховенство в церкви.
 Второй Ватиканский собор (1962—1965) стремился найти пути к преодолению кризиса церкви, вызванного социальными сдвигами после второй мировой войны. Были намечены меры модернизации культа, организации и политики церкви.

Литература